Greg Boester (ur. 27 listopada 1968 w Los Angeles) – amerykański skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer.

Na igrzyskach w 1994 w Lillehammer wystąpił w konkursie drużynowym na skoczni K-120. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, w której był składzie, zajęła 11. miejsce.

Startował także w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993, gdzie wystąpił w obu konkursach indywidualnych na skoczniach K-90 i K-120. Rywalizację na mniejszej skoczni ukończył na 58. pozycji. W konkursie na skoczni K-120 uplasował się na 50. miejscu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Informacje na stronie www.fis-ski.com 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Urodzeni w 1968
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Ludzie urodzeni w Los Angeles